Молочниця — те ж саме, що й молочарка, жіночий рід до молочник
 «Молочниця» («Дівчина з глеком») — фонтан у Катерининському парку Царського Села
 Молочниця — інша назва кандидозу
 Молочниця — селище, Зубово-Полянський район, Мордовія, Росія

Живопис 
 «Молочниця» — картина голландського художника Паулюса Поттера, створена в 1646 році.
 «Молочниця» — картина голландського художника Альберта Кейпа, створена в період між 1645 та 1655 роками.
 «Молочниця» — картина голландського художника Яна Вермера, створена в період між 1657 та 1660 роками.
 «Молочниця» — картина голландського художника , створена в 1928 році.

Див. також 
 Молочниця з Бордо
 Молочарка